Don't Tell the Wife – film del 1927 diretto da Paul L. Stein
 Don't Tell the Wife – film del 1937 diretto da Christy Cabanne